Штепа — українське прізвище німецького походження. Носії:

 Штепа Антон Гнатович — майстер дерев'яної скульптури.
 Штепа Вадим Володимирович — російський публіцист, філософ.
 Штепа Валерій Дмитрович — сучасний український політик.
 Штепа Іван — полковник Корсунського полку.
 Штепа Костянтин Теодосійович — історик-візантіст, колабораціоніст часу Другої світової війни, політемігрант.
 Штепа Наталія Петрівна — шкільна вчитель і політик.
 Штепа Неля Ігорівна — мер міста Слов'янська.
 Штепа Олексій Андрійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну.
 Штепа Павло — письменник, науковець, діяч української еміграції.
 Штепа Сергій Сергійович — український професійний фотограф.

Українські прізвища